Witeź – według „Słownika języka polskiego”: „dzielny rycerz”, „wojownik” lub duży motyl dzienny o barwnych skrzydłach.

Zobacz też hasła 
 Wiciądz
 Witeź – czasopismo społeczno-polityczne i artystyczno-literackie,
 Witeź – polski jacht z lat 20. XX w. (Yacht Klub Polski),
 Witeź II – polski jacht (Jacht Klubu AZS Szczecin), 
 Witeź II – koń wyścigowy czystej krwi arabskiej,
 Witeź w tygrysiej skórze – średniowieczny gruziński epos narodowy,
 Witeź żeglarz – żeglarek, motyl zaliczany do rodziny paziowatych (witezie)

Przypisy